Demòcrates Independents Croats (del seu nom en croat Hrvatski Nezavisni Demokrati), partit polític històric de Croàcia
 Higher National Diploma, títol d'educació superior del Regne Unit
 Hexanitrodifenilamina, compost químic utilitzat com a explosiu
 HND, codi IATA de l'Aeroport Internacional de Tòquio

 hnd, codi ISO 639-3 de l'hindko del sud, llengua parlada al Pakistan